Поэзия — многозначный термин, помимо основного значения может относиться к:

 (946) Поэзия — астероид, открытый в 1921 году.
 Поэзия — дебютный альбом российской группы «Полюса».
 Поэзия — южнокорейский фильм 2010 года, режиссёр Ли Чхандон.
 Поэзия — литературный альманах.

См. также 
 Поэзия и правда — автобиографическое сочинение Иоганна Вольфганга Гёте.